De Verbandsliga Hamburg 1993/94 was het 49ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg en de vierde klasse in Duitsland onder de Oberliga Nord

SC Concordia Hamburg werd kampioen en ASV Bergedorf 85 vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde ter promotie naar de Regionalliga Nord, die vanaf 1994/95 heringevoerd werd als nieuwe derde klasse. Concordia werd eerste in de eindronde en promoveerde. Bergedorf werd laatste. De Oberliga, die nu de vierde klasse ging worden werd in twee reeksen opgedeeld waardoor Bergedorf en de nummers drie tot acht van de Verbandsliga hiernaar promoveerden. Er was dit jaar geen degradatie.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1993/94